Villaflores pode se referir a:
 Villaflores (Salamanca)
 Villaflores (Chiapas)

Desambiguações de topônimos